

Toponymes 

 Beine est une commune française, située dans le département de l'Yonne et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Beine-Nauroy est une commune française, située dans le département de la Marne et la région Champagne-Ardenne.

 La Neuville-en-Beine est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.

 Beaumont-en-Beine est une commune française, située dans le département de l'Aisne et la région Hauts-de-France.

Hydronyme 

 La Beine est une rivière de Picardie (Oise et Somme) affluente en rive gauche de la Somme.